Mackensen bezeichnet:

 Mackensen (Adelsgeschlecht), Adelsgeschlecht von Mackensen
 Mackensen (Wörterbuch), Wörterbuch von Lutz Mackensen und Gesine Schwarz-Mackensen
 Mackensen (Dassel), Ortsteil von Dassel im Landkreis Northeim, Niedersachsen, Deutschland
 Mackensen, deutscher Name der Ortschaft Chocielewko, Woiwodschaft Pommern, Polen
 SMS Mackensen, Schlachtkreuzer der Kaiserlichen Marine und Namensgeber der Mackensen-Klasse
 Maschinenfabrik A. W. Mackensen, Magdeburg
Personen:
 August von Mackensen (1849–1945), deutscher Generalfeldmarschall
 Carl Mackensen von Astfeld (1813–1902), schaumburg-lippischer Generalpräfekt
 Eberhard von Mackensen (1889–1969), deutscher General

 Ferdinand Mackensen von Astfeld (1883–1977), preußischer Verwaltungsjurist und Vizepräsident des Oberpräsidiums der Provinz Pommern
 Fritz Mackensen (1866–1953), deutscher Maler
 Georg Mackensen (1895–1965), deutscher Verleger und Literaturpreisstifter
 Georg Mackensen von Astfeld (1882–1964), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant der Luftwaffe
 Georg Anton Mackensen (1755–1837), deutscher Jurist und Oberappellationsrat
 Gerd Mackensen (* 1949), deutscher Maler, Bühnenbildner, Fotograf und Bildhauer
 Gesine Schwarz-Mackensen, deutsche Sprachforscherin
 Hans Georg von Mackensen (1883–1947), deutscher Staatssekretär und Botschafter in Italien
 Isabel Mackensen-Geis (* 1986), deutsche Politikerin (SPD), MdB
 Johann Jakob Mackensen (1721–1785), Hofbaumeister in Hannover
 Ludolf von Mackensen (* 1938), deutscher Technikhistoriker und Museumsleiter
 Lutz Mackensen (1901–1992), deutscher Germanist und Lexikograph
 Michael Mackensen (* 1949), deutscher Archäologe
 Otto Mackensen (1879–1940), deutscher Maschinenbauingenieur, Optiker und Erfinder
 Rainer Mackensen (1927–2018), deutscher Soziologe
 Stephanie Mackensen von Astfeld (1894–1985), Mitglied der Bekennenden Kirche
 Uwe Mackensen (1955–2019), deutscher Fußballspieler und Sportjournalist
 Wilhelm Mackensen (1869–1955), deutscher Architekt
 Wilhelm Friedrich August Mackensen (1768–1798), deutscher Philosoph

Siehe auch:
 Mackensen von Astfeld